Robert Sandeman kan syfta på:

 Robert Sandeman (1718-1771), brittisk teolog
 Robert Groves Sandeman (1835-1892), angloindisk officer och administratör